Trànsportni (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Trànsportni (Magadan), poble de la província de Magadan, a Rússia